Чудское — название населённых пунктов:

Россия 

 Чудское — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Чудское — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.

Украина 

 Чудское (до 2016 г. — Котовское) — село в Березовском районе Одесской области.

См. также 
 Чудское озеро